Escola de Aprendizes do Evangelho é um curso criado por integrantes da Aliança Espírita Evangélica.

História 
O curso baseia-se nos fundamentos cristãos interpretados segundo a Doutrina Espírita fundamentada por Allan Kardec.

Durante o curso o aluno tem noções históricas sobre a vida de Jesus Cristo, explicações científicas sobre os chamados milagres, fundamentos do espiritismo, e é convidado a uma reflexão sobre o papel moral e espiritual do Homem no planeta Terra.

Ligações externas

Em inglês

Em outros idiomas 
 

Espiritismo no Brasil